Holbeck – centro abitato del Nottinghamshire
 Holbeck – frazione del comune tedesco di Nuthe-Urstromtal
 Holbeck – quartiere della città inglese di Leeds